Die Nationalliga A 2016/17 () war die 83. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Basketball der Männer. Es nahmen 11 Mannschaften an der Meisterschaft teil.

Schweizer Meister wurde der BBC Monthey, der sich damit nach 2005 seinen zweiten Titel sichern konnte. Er konnte sich im Playofffinale gegen die Lions de Gèneve in sechs Spielen durchsetzen.

Modus 
In der ersten Phase spielen alle elf Mannschaften in einer Vorrunde in 20 Spielen je eine Hin- und Rückspiel gegeneinander. Danach wird die Liga für eine Zwischenrunde in zwei Gruppen aufgeteilt, in eine Gruppe für die ersten sechs Mannschaften und eine Gruppe die fünf anderen Vereine. Dort kommt es in beiden Fällen nur noch zu je einem Spiel unter Mitnahme der Punkte aus der Qualifikationsrunde. Danach werden die Playoffs gespielt, für die sechs Teilnehmer der ersten Gruppe sowie die zwei besten Vereine der Zwischenrunde der Sechst- bis Elftplatzierten qualifizieren. Für die anderen Ligateilnehmer ist die Saison nun zu Ende, einen direkten Absteiger gibt es in dieser Saison nicht.

Die Playoffs werden im Viertel- und Halbfinale in einer Best-of-Five-Serie gespielt, das Finale wird im Best-of-Seven entschieden.

Vorrunde

Zwischenrunde 1–6

Zwischenrunde 7–11

Playoffs

Weblinks 
 Nationalliga A auf den Seiten von Swiss Basketball.

Basketballwettbewerb in der Schweiz
Basketballsaison 2016/17